Свя́тий Ону́фрій — ім'я святих. Відповідне світське ім'я — Онуфрій.

 Онуфрій Великий — єгипетський ранньо-християнський святий та пустельник, один з Отців Церкви.
 Онуфрій Мовчазний — древньоруський святий (XII століття). Чернець Києво-Печерського монастиря.